

Persone 
 Stefano La Colla – paleografo, esperantista e linguista italiano
 Stefano La Colla – tenore italiano

Pagine correlate 
Colla (disambigua)